Tanarthrus är ett släkte av skalbaggar. Tanarthrus ingår i familjen kvickbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kvickbaggar
Tanarthrus